Фанчеллі (значення)— італійське прізвище.

 Лука Фанчеллі, провінційний архітектор 15 ст. в місті Мантуя
 Кьяріссімо Фанчеллі (1588–1632), італійський скульптор
 Карло Фанчеллі(), італійський художник в місті Ареццо, батько скульптора Козімо Фанчеллі.
 Козімо Фанчеллі (1620-1688), італійський скульптор в Римі, рідний брат Джакомо Антоніо Фанчеллі
 Джакомо Антоніо Фанчеллі (1619-1671), італійський скульптор в Римі
 Джузеппе Фанчеллі, тенор, оперний співак кінця 19 ст.

Італійські прізвища